AN/SPS-40 — американская двухкоординатная РЛС дальнего воздушного обзора. Предназначена для установки на надводных кораблях. Обеспечивает обнаружение и сопровождение надводных и воздушных целей для выдачи целеуказания (дальность и азимут, 10 каналов) системам управления оружием. В радаре использована полупроводниковая элементная база и коммерческий сигнальный процессор, что обеспечивает высокую надёжность и низкую стоимость. Разработана в начале 1960-х годов.

История производства 
В различных модификациях производилась компаниями «Локхид» (AN/SPS-40), «Сперри» (AN/SPS-40A), «Норден»  (AN/SPS-40B) и «Вестингауз» (AN/SPS-40E). Две последние, в дальнейшем, вошли в состав корпорации «Нортроп-Грумман» («Норден» целиком и подразделение военной электроники из состава «Вестингауз»).

Сфера применения 
Предназначалась для установки на эсминцах, затем устанавливалась на кораблях других классов. Кроме США применялась во флотах стран Южной Америки, Европы, Ближнего Востока.

Техническое описание 
Характерные черты радара: обнаружение малозаметных целей, малая уязвимость для противорадиолокационных ракет, селекция движущихся целей, плавание частоты, высокая защищённость от естественных погодных помех, работа по наземным и надводным целям, возможность установки допплеровского процессора для быстрой установки контакта и отстройки от ложных целей.

Наиболее важные для 1960-х годов черты радара – применение полупроводникового передатчика взамен передатчика на электронных СВЧ-лампах, широкое применение резервирования и взаимозаменяемости, что увеличивает надёжность, облегчает ремонт и техническое обслуживание. Благодаря резервированию, выход из строя отдельных элементов приводит к ухудшению характеристик системы без внезапного отказа.

Передатчик имеет регулируемую мощность и защиту от сильного отражённого сигнала, вызванного боевыми повреждениями антенны и волноводов.

Существует модификация радара с половинной мощностью передатчика для небольших кораблей береговой охраны.

Установка радара на новых кораблях прекращена в середине 1970-х годов в связи с появлением более совершенного AN/SPS-49. В конце 1980-х и начале 1990-х годов заменён на AN/SPS-49 на кораблях, модернизированных в рамках программы «Новая угроза» (New Threat Upgrade, NTU). Модернизация и техническое сопровождение действующих установок осуществляется.

Конструкция антенны 
Антенна состоит из параболического отражателя, сваренного из металлических трубок, двойного облучателя рупорного типа и тумбы. В тумбе расположен электромотор привода, редуктор, переключатель курсовой метки, сельсин-датчик и вращающееся сочленение.

В рупоре находится диполь системы опознавания «свой-чужой» (Identification Friend or Foe, IFF). Развязка между сигналом радара и сигналом «свой-чужой» достигается разными углами поляризации.

Переключатель безопасности исключает вращение антенны и излучение радиочастоты при наличии персонала в непосредственной близости от антенны.

Вес антенны – 785 кг, вес подпалубной аппаратуры – 1576 кг.

Модификации 
 SPS-40 – первоначальная модель.

 SPS-40B – версия с длительностью импульса 3 мкс, частотой импульсов 300 Гц, цифровой селекцией движущихся целей, режимом обнаружения низколетящих целей (low-flying-target detection mode, LFDM), автоматическим обнаружением целей и некоторыми улучшениями для работы в условиях электронного противодействия. Имелась модификация системы с уменьшенной дальностью (Minimum Range Modification, MRM), предназначенная специально для работы с низколетящими целями.

 SPS-40C/D – модификации  с повышенной надёжностью (40% по сравнения с SPS-40B), появившиеся в начале 1970-х годов. Имелась модификация для работы с низколетящими целями.

 SPS-40E – стандартная версия для ВМФ.

Установки на кораблях 
 Фрегаты типа «Нокс»
 Эскадренные миноносцы типа «Форрест Шерман»
 Эскадренные миноносцы типа «Чарльз Ф. Адамс»
 Эскадренные миноносцы типа «Спрюэнс»
 Эскадренные миноносцы типа «Лютьенс» (Германия)
 Ракетные крейсера типа «Вирджиния»
 Ракетные крейсера типа «Калифорния»
 Ракетный крейсер «Тракстан»
 Универсальные десантные корабли типа «Тарава»

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20081026054559/http://www.combatindex.com/hardware/detail/sensor/radar/as-1138_sps-40.html
 http://www.forecastinternational.com/archive/rs/rs11357.doc

Галерея 

SPS-40
Военная продукция Lockheed
Военная продукция Northrop Grumman
Военная продукция Sperry
Военная продукция Westinghouse